Ženská čtyřhra French Open 2021 probíhala v první polovině června 2021. Dějištěm se staly antukové dvorce areálu Stade Roland-Garros. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo 
šedesát čtyři dvojic. Dvojnásobným obhájcem titulu byl maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová, jehož členky nestartovaly společně. Mladenovicová se rozhodla do pařížské čtyřhry nezasáhnout. Babosová vytvořila sedmou nasazenou dvojici s Ruskou Věrou Zvonarevovou. V úvodním kole však podlehly chorvatsko-americkému páru Petra Martićová a Shelby Rogersová.

Nejvýše nasazený pár Sie Su-wej a Elise Mertensová ztratil, ve více než tříhodinové bitvě třetího kola, proti Świątekové s Mattekovou-Sandsovou vedení her 5–1 v rozhodující sadě a nevyužil sedm mečbolů.

Druhý titul pro Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou 
Vítězem se stal druhý nasazený pár Češek Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, který ve finále zdolal polsko-americké turnajové čtrnáctky Igu Świątekovou s Bethanií Mattekovou-Sandsovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. České šampionky si do žebříčku WTA připsaly 2000 bodů a získaly osmou společnou trofej. Na okruhu WTA Tour vybojovala Krejčíková devátý deblový titul a pro Siniakovou to bylo jedenácté turnajové vítězství. Na Roland Garros navázaly na triumf z roku 2018. Obě si odvezly třetí individuální grandslamovou trofej z ženské čtyřhry.

Krejčíková ovládla i pařížskou dvouhru a stala se sedmou hráčkou otevřené éry French Open, která vyhrála singlovou i deblovou soutěž v jediném ročníku. Navázala tak na Virginii Ruziciovou (1978), Margaret Courtovou (1973), Chris Evertovou (1974–1975), Billie Jean Kingovou (1972), Martinu Navrátilovou (1982, 1984) a Mary Pierceovou (2000). Na grandslamu se tento „double“ naposledy předtím podařil Sereně Williamsové ve Wimbledonu 2016.

Bodový zisk ji podruhé posunul do čela deblového žebříčku WTA, kde vystřídala Kristinu Mladenovicovou. Siniaková se stala světovou dvojkou.

Nasazení párů 

  Sie Su-wej /  Elise Mertensová (3. kolo)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (vítězky) 
 Nicole Melicharová-Martinezová /  Demi Schuursová (3. kolo)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (2. kolo)
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (3. kolo)
  Tímea Babosová /  Věra Zvonarevová (1. kolo)
  Sü I-fan /  Čang Šuaj (2. kolo)
  Sharon Fichmanová /  Giuliana Olmosová (3. kolo)
  Lucie Hradecká /  Laura Siegemundová (3. kolo)
  Darija Juraková /  Andreja Klepačová (čtvrtfinále)
  Monica Niculescuová /  Jeļena Ostapenková (3. kolo)
  Ellen Perezová /  Čeng Saj-saj (2. kolo, odstoupily)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Iga Świąteková (finále)
  Ashleigh Bartyová /  Jennifer Bradyová (odstoupily)
  Nadija Kičenoková /  Ioana Raluca Olaruová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ženská čtyřhra